Тризен:

 Тризен — община в княжестве Лихтенштейн.
 «Тризен» — лихтенштейнский футбольный клуб из города Тризен.